MEL liga 2013./14. je bila druga sezona košarkaške Middle European League u kojoj nastupa 11 klubova iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke. Prvak je drugi put zaredom ekipa Good Angels iz Košica.

Sudionici 
  Novi Zagreb, Zagreb
  CEKK, Cegléd
  Aluinvent DVTK, Miškolc
  PEAC, Pečuh
  PINKK Pécsi 424, Pečuh
  UNIQA Euroleasing, Šopron
  Good Angels, Košice
  Piešťanské Čajky, Piešťany
  MBK, Ružomberok
  Rücon, Spišská Nová Ves
  ŠBK, Šamorín

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Final Four 
Igran u Košicama 6. i 7. ožujka 2014.

Poveznice 
 MŽRKL liga 2013./14.
 WBFAL liga 2013./14.

Izvori 
 melbasket.com, rezultati i poredak 2013./14. , pristupljeno 10.ožujka 2014.
 eurobasket.com, stranica lige

2013./14.